Tasilik bezeichnet:
 Tasilik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasilik (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasilik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasilik (Insel, Kangerluarsunnguaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasilik (Insel, Simiutaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasilik (Insel, Sisimiut, nördlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasilik (Insel, Sisimiut, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasilik (See), See im Distrikt Ammassalik, Grönland